
Die nachfolgende Tabelle enthält eine Teilliste der Asteroidenübersicht. Die in der ersten Spalte aufgeführten Ziffern geben die Reihenfolge ihrer endgültigen Katalogisierung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des Namens.

Legende

Asteroiden Nummer 9501 bis 10000 

|}

09501

ast:Llista d'asteroides/9001–9100
ru:Список астероидов (9001—9100)
tl:Talaan ng mga planetang hindi pangunahin/9001–9100
vi:Danh sách các tiểu hành tinh/9001–9100
zh:小行星列表/9001-9100